Myggtjärn kan syfta på ett antal insjöar med mera i Sverige:

Myggtjärnen, Västmanland, sjö i Köpings kommun,  (2 ha)
Myggtjärn, Gagnefs kommun, naturreservat i Gagnefs kommun, mellan Myrtjärnen och Dammsjön. 
Myggtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Myggtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Myggtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Myggtjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn